Ketama si può riferire a:

nome precedente della città marocchina di Issaguen
Ketama  – gruppo musicale spagnolo di flamenco
Ketama126 – rapper e produttore discografico italiano